En botanique, Tetragonia est un genre de plantes angiospermes, les tétragones, de la famille des Aizoaceae. Cette plante comestible ressemble beaucoup à l'épinard, bien qu'elle ne fasse pas partie de la famille des spinacia. Elle se prépare de la même façon, crue ou cuite.
En géométrie, tétragone est le mot d'origine grecque équivalent à « quadrilatère ».